Amerikai Egyesült Államok
 Barneston (Nebraska)
 Barneston (Pennsylvania)
 Barneston (Washington)